Artur Fernando Rocha  Ilha Terceira, Açores, Portugal, 1 de Maio de 1873 foi um médico português, formado cirurgião pela antiga escola de Lisboa (actual Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa) em 1900. Foi clínico do Hospital de São José em Lisboa e médico do Montepio em Setúbal.

Referências

Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais dos Açores

Médicos de Portugal